Osoby o tym nazwisku:
 Giovanni Poggio – rzymskokatolicki duchowny
 Massimo Poggio – włoski aktor filmowy i telewizyjny